Села:
 Олімпіадівка  — Кіровоградська область, Петрівський район.
 Олімпіадівка  — Черкаська область, Золотоніський район.